Ки́ллиан () — мужское ирландское имя.

Известные носители 
 Киллиан Лордан (род. 1982) — ирландский футболист.
 Киллиан Мёрфи (род. 1976) — ирландский актёр театра и кино.
 Киллиан Уиллис (род. 1985) — ирландский регбист.
 Киллиан Уэллели — исполнитель традиционной ирландской музыки.
 Киллиан Фаррелл (род. 1977) — ирландский хёрлингист.
 Киллиан Шеридан (род. 1989) — ирландский футболист.

См. также 
 Килиан

Ирландские имена
Киллиан